Karaduman ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Karaduman bedeutet „schwarzer Rauch“, gebildet aus den Elementen kara (schwarz) und duman (Rauch).

Namensträger

Familienname 
 Adem Karaduman (* 1976), österreichisch-türkischer Schauspieler, Sprecher und Kabarettist
 Burak Karaduman (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Emrah Karaduman (* 1987), türkischer Musikproduzent
 Gamze Karaduman (* 1987), türkische Schauspielerin
 Necmettin Karaduman (1927–2017), türkischer Politiker
 Tayyib Karaduman (* 2000), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname